Nas se poate referi la:
 organul respirator la oameni și alte vertebrate
 Un cântăreț de Hip-Hop
 Network attached storage, un server de fișiere conectat la o rețea